Die Saison 2010/11 war die insgesamt 72. Austragung der norwegischen Eishockeyliga und die fünfte unter der Bezeichnung GET-ligaen. Titelverteidiger waren die Stavanger Oilers, die jedoch im Finale den Sparta Warriors aus Sarpsborg unterlagen.

Teilnehmerfeld und Modus 
Das Teilnehmerfeld wurde nach der Vorsaison um Rosenborg IK erweitert, welcher aus der zweitklassigen 1. divisjon aufgestiegen waren, womit nunmehr zehn Clubs an der Meisterschaft teilnahmen.

Gespielt wurden ein Grunddurchgang und Playoffs. In der Vorrunde spielten die Clubs jeweils fünf Mal gegeneinander, was insgesamt fünfundvierzig Spiele für jede Mannschaft ergab. Die besten acht qualifizierten sich für die Playoffs. Diese wurden als Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils in Form von Best-of-Seven-Serien ausgetragen.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str = Strafen, (M) = Titelverteidiger
Erläuterungen:

Statistiken

Topscorer

Torhüter

Playoffs 
Die Begegnungen der Playoff-Serien wurden durch ein eingeschränktes Wahlverfahren ermittelt. Der Bestplatzierte des Grunddurchgangs durfte seinen Viertelfinal-Gegner unter den Clubs auf den Rängen sieben und acht wählen. Der Zweitplatzierte zwischen dem übriggebliebenen Team und dem sechstplatzierten usw. Dieses Verfahren wurde auch im Halbfinale angewandt.

Playoff-Baum

Viertelfinale 
Wie erwartet setzten sich im Viertelfinale die beiden Favoriten Sparta und Stavanger gegen ihre Konkurrenten durch. Etwas überraschend mussten sich jedoch Vålerenga und Storhamar ihren Gegnern deutlich geschlagen geben. Insbesondere Storhamar brach nach einem 9:1-Sieg im ersten Spiel ein und verlor anschließend die restlichen vier Spiele in Folge.

Halbfinale 
Auch im Halbfinale gewannen die beiden Favoriten ihre Spiele souverän. Sparta verlor zwar das zweite Spiel auf fremdem Eis, konnte anschließend aber drei Siege erzielen. Die Oilers als Titelverteidiger mussten zwei Spiele, wenn auch knapp, verloren geben.

Finale 
Nachdem die ersten beiden Spiele jeweils deutliche Heimsiege gewesen waren, schaffte Sparta die Wende in der Serie in Spiel Nummer vier, als auf fremdem Eis mit einem 3:0-Sieg der Zwischenstand in der Serie auf 3:1 erhöht werden konnte. Im alles entscheidenden Spiel gelang Torhüter Phil Osaer erneut ein Shutout, womit der insgesamt dritte Meistertitel für die Warriors fixiert wurde. Dieses Shutout war gleichzeitig der sechste Zu-Null-Sieg für Osaer im vierzehnten Playoff-Spiel.

Statistiken

Topscorer

Torhüter

Kader des norwegischen Meisters

Auszeichnungen und All-Star-Team

All-Star team 
 Torhüter: Trevor Koenig (Storhamar)
 Verteidiger: Mat Robinson (Sparta)
 Verteidiger: Scott Hotham (Lillehammer)
 Center: Gino Guyer (Lillehammer)
 Flügel: Martin Strandfeldt (Stavanger)
 Flügel: Henrik Malmström (Sparta)

Auszeichnungen 
 Spieler des Jahres: Gino Guyer (Lillehammer)
 Trainer des Jahres: Petter Thoresen (Stavanger)
 Playoff MVP: Henrik Malmström (Sparta)

Playdowns 
Die beiden letztplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs, Manglerud und Stjernen, traten in den Playdowns gegen die Tønsberg Vikings und IK Comet aus der 1. divisjon an und schafften beide souverän den Klassenerhalt.

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

2010
Eishockeysaison 2010/11